Velika nagrada Velike Britanije 2001 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 15. julija 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:20,477
| -
|-
! 2
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,529
| + 0,082
|-
! 3
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:20,927
| + 0,480
|-
! 4
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:20,930
| + 0,483
|-
! 5
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:21,217
| + 0,770
|-
! 6
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:21,715
| + 1,268
|-
! 7
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 1:22,023
| + 1,576
|-
! 8
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:22,219
| + 1,772
|-
! 9
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:22,223
| + 1,776
|-
! 10
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:22,283
| + 1,836
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:22,316
| + 1,869
|-
! 12
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:22,916
| + 2,469
|-
! 13
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 1:23,273
| + 2,826
|-
! 14
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:23,392
| + 2,945
|-
! 15
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 1:23,439
| + 2,992
|-
! 16
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 1:23,735
| + 3,288
|-
! 17
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:24,067
| + 3,620
|-
! 18
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:24,123
| + 3,676
|-
! 19
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:24,275
| + 3,828
|-
! 20
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:24,606
| + 4,159
|-
! 21
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:24,792
| + 4,345
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 1:26,506
| + 6,059
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 60
| 1:25:33,770
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 60
| + 33,646 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 60
| + 59,281 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 60
| + 1:08,772
| 8
| 3
|-
! 5
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 59
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 8
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 59
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 58
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 11
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 58
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 12
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 58
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 13
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 58
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 14
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 58
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 15
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 58
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 16
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 57
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 36
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 6
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 2
| Vzmetenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 0
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| -
| Pravilo 107 %
|
|
|}

Formula 1 sezona 2001
2001